Федерико Гастон Ньето (; родился 26 августа 1983 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Бока Унидос».

Клубная карьера 

Ньето начал карьеру в клубе «Альмагро». С первого сезона он завоевал место в основе и стал одним из лучших бомбардиров команды. В 2005 году Федерико на правах аренды перешёл в шотландский «Рейнджерс». Свой первый гол в шотландской Премьер лиге он забил «Данфермлин Атлетик», а затем ещё дважды отличился в ворота «Клайда» в матче Кубка Шотландии. В 2006 году Ньето вновь отправился в Европу, где на правах аренды без особого успеха выступал за португальскую «Эштрелу» и итальянские «Дженоа» и «Эллас Верону».

В 2007 году Федерико покинул «Альмагро» и сезон провёл в «Уракане». В следующем сезоне он перешёл в «Банфилд», но не смог заиграть и был возвращён в «Уракан» на правах аренды.

Летом 2009 года Ньето подписал соглашение с «Колоном». 24 августа в матче против «Велес Сарсфилд» он дебютировал за новую команду. 29 августа в поединке против «Расинга» из Авельянеды Федерико забил свой первый гол за «Колон». Забив за команду 13 мячей в 31 матче он стал лучшим бомбардиром клуба по итогам сезона.

В 2010 году Федерико перешёл в бразильский «Атлетико Паранаэнсе». 8 августа в матче против «Сан-Паулу» он дебютировал в бразильской Серии А. 5 ноября в поединке против «Палмейраса» Ньето забил свой первый гол за «Атлетико». Забив всего 5 мячей за сезон руководство бразильской команды решило не продлевать соглашение и Федерико покинул Бразилию.

В начале 2013 года Ньето перешёл в эквадорский «Депортиво Кито». 26 января в матче против ЛДУ Лоха он дебютировал в эквадорской Серии А. В этом же поединке Федерико забил свой первый гол за новую команду. 26 июня в матче против «Депортиво Кеведо» Ньето сделал хет-трик. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Эквадора.

В начале 2014 года трансфер нападающего выкупила «Барселона» из Гуаякили. 26 января в матче против «Ольмедо» он дебютировал за новую команду. 30 января в поединке против «Манта» Федерико забил свой первый гол за клуб из Гуаякиль.

Летом 2015 года Ньето присоединился к «Униеврсидад Католика» из Кито. 10 июля в матче против «Эмелека» он дебютировал за новую команду. 24 августа в поединке против «Эмелека» Федерико забил свой первый гол за «Универсидад Католика». Летом 2016 года его контракт истёк и Ньето на правах свободного агента вернулся на родину, подписав соглашение с «Бока Унидос». 27 августа в матче против «Олл Бойз» он дебютировал за новую команду. 4 сентября в поединке против «Феррокарриль Оэсте» Федерико забил свой первый гол за «Бока Унидос».

Достижения 

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Серии А — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Federico Nieto statistics at Irish Times
 Argentine Primera statistics 
 footballzz.co.uk

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Универсидад Католика» Кито
Игроки ФК «Бока Унидос»